Династия Вортигерна, иначе, Вортигерниды — династия бриттского происхождения, основателем которой является Вортигерн. Представители династии Вортигерна правили в Поуисе, в Пенгверне, в Майлиэниде, в Буилте, а также в княжествах Гвертренион, Элфаел и Арвистли.

История 
В 430-х — 440-х г.г. сыновья Вортигерна стали править в нескольких государствах: Вортимер в Гвертренионе, Кадеирн в Поуисе, Паскен в Биэлте и Бриду в Майлиэниде. Последний потомок Паскена, Глуд ап Глуид, умер в IX веке. Последний потомок Бриду, Геселис ап Гурхаирн умер в VII веке. Потомки Кадеирна вскоре стали править в Элфаеле, Арвистли, Пенгверне и Гвертренионе. Линия правителей Пенгверна пересеклась в VII веке, правителей Элфаела в X веке. Линия Арвистли вскоре стала править и в Элфаеле и в Гвертренионе. Из этого рода вышел Бледин, который станет королём Поуиса, таким образом вернув Вортигернидам это государство. Линия потомков Элистана Херефордского, правителя Биэлта, пересеклась в XVI или в XVIII в.в. Из рода Арвистли вышел король Гвинеда Трахайарн ап Карадог, последний потомок которого умер в XIII веке. Двоюродный брат Бледина, Гургант ап Гургант, стал предком рода Уильямс, из которого вышел Оливер Кромвель. Из рода Арвистли в XIV веке вышел род Морган, который пересекся в XVIII веке. Основная линия Вортигернидов правила в Поуисе до 854 года, когда была свергнута. Этим свергнутым правителем был Кинген ап Каделл. Из потомков Биордерха, брата Элиседа, вышло несколько родов Певерелл, Тревор и Димок. Единственным потомком Элиседа, сына Кингена и таким образом Вортигерна, является Николас Эдриан Деруас, который родился в 1967 году.

Известные представители рода 
 Вортигерн
 Вортимер
 Кинан Гаруин
 Бледин ап Кинвин
 Киндруин Большой
 Эйнион ап Коллуин
 Оуайн Глиндур
 Элистан Достопамятный
 Трахайарн ап Карадог
 Лливелин Лесной

Ссылки 
 Medieval Sourcebook: The Annales Cambriae, 447—954 (The Annals of Wales)

Литература 
 `The court rolls of the manor of Broniarth (Co. Mont.), 1429-64', Bulletin of the Board of Celtic Studies, xi(1941), 54-73
 Lewys Dwnn, (1616) Heraldic Visitation of Wales
 Bartrum, P.C., (1966) Early Welsh Genealogical Tracts, Cardiff .
 Griffiths, W.A., (1956) Fifteenth and sixteenth century Lords of the Manor of Broniarth, Montgomery Collections, v. 54 (2)
 Lewis, E. A. (ed.). 'Manorial documents relating to the manor of Broniarth, 1536—1773'. Montgomeryshire Collections, 49:2 (1947 for 1946), 225-43.
 Simpson Jones, T. and Owen, R. (1900) A History of the Parish of Guilsfield, Montgomery Collections, v 31, 129—200.

История Англии
История Уэльса